Kozub – miejscowość w powiecie wieruszowskim

Osoby o tym nazwisku:
 Ernst Kozub – niemiecki śpiewak
 Kazimierz Kozub – polski polityk
 Longin Kozub – rzymskokatolicki duchowny
 Łukasz Kozub – polski siatkarz
 Wojciech Kozub (strona ujednoznaczniająca)
 Wiaczesław Kozub – rosyjski hokeista
 Zbigniew Kozub – polski kompozytor

Inne:
 Kozuby – kilka polskich miejscowości
 Kozubek – nazwisko polskie